Le titre Le Lièvre de Vatanen peut faire référence à :
 Le Lièvre de Vatanen (1975), roman de Arto Paasilinna.
 Le Lièvre de Vatanen,  ou L'Année du lièvre (1977), film finlandais, adapté du roman, réalisé par Risto Jarva.
 Le Lièvre de Vatanen (2006), film français, adapté du roman, réalisé par Marc Rivière.

Voir aussi : .